Divergens kan syfta på:

 Divergens (matematik) – i betydelsen att gränsvärde saknas
 Divergens (vektoranalys) – ett mått på ett vektorfälts tendens att "stråla" ut från (eller konvergera in mot) en viss punkt

Divergent 

Divergent kan syfta på:

 Divergent (film) – en science fiction-äventyrsfilm från 2014
 Divergent (roman) – den amerikanska författaren Veronica Roths debutroman